Edwin Ouon (Aubervilliers, 26 januari 1981) is een Frans-Rwandees voetballer die sinds 2015 uitkwam voor Levadiakos maar momenteel clubloos is. Ouon is een verdediger.

Carrière
Ouon werd opgeleid door Red Star Paris. Hij trok op jonge leeftijd naar Cagliari Calcio, maar raakte daar niet in het eerste elftal. In 2002 verhuisde hij naar België: eerst ging hij voor Antwerp FC spelen, later voor Germinal Beerschot en KV Oostende. In 2006 trok hij naar Spanje, waar hij voor Mazarrón CF ging spelen. Sinds 2007 speelt hij in Cyprus: eerst bij Aris Limassol, en sinds 2008 voor AEL Limassol.

Statistieken 

Ouon,Edwin
Ouon,Edwin